Шакир Ширвани (; годы рождения и смерти неизвестны) — азербайджанский поэт XVIII века, родом из Шемахи. Является автором лирических стихов: газелей, мухаммасов, мукаддасов.

Творчество 
Ширвани испытал влияние творчества Физули. Основная часть трудов поэта не издана и находится в рукописных фондах. Известным произведением Ширвани является «События в Ширване» («Ахвали-Ширван»), написанное арузом в форме мухаммас. В нём отражены драматические события, происшедшие в Шемахе в 1743 году, когда здесь происходили столкновения войск персидского шаха Надира и противоборствовавших им сил. Поэтом описаны страдания жителей города.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Ариф М., История азербайджанской литературы (Краткий очерк), Б., 1971, с. 80—81
 Көчәрли Ф., Азәрбајҹан әдəбијјаты тарихи материаллары, ч. 1, һиссә 2, Бакы, 1925
 Араслы һ., XVII—XVIII әср Азәрбајҹан әдəбијјаты тарихи, Бакы, 1956.

Азербайджанские поэты
Поэты XVIII века
Родившиеся в Шемахе